L'Open d'Austràlia 2010, conegut oficialment com a Australian Open 2010, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a la categoria de Grand Slam. La 98a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 31 de gener de 2010 al Melbourne Park de Melbourne, Austràlia.

Notícies 
 La tennista estatunidenca Serena Williams va repetir els títols individual femení i doble femení que defensava de l'edició anterior. D'aquesta forma aconseguia el seu cinquè títol individual esdevenint la tennista amb més títols des de la instauració de l'Era Open. Juntament amb la seva germana Venus Williams van aconseguir el seu quart títol en categoria doble femení.
 Els germans Bob Bryan i Mike Bryan també van defensar el títol de doble masculí aconseguint el seu quart trofeu.
 El suís Roger Federer va aconseguir el seu quart títol masculí individual.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Quadre doble mixt

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Roger Federer (Campió)
  Rafael Nadal (Quarts de final)
  Novak Djokovic (Quarts de final)
  Juan Martín del Potro (4a ronda)
  Andy Murray (Final)
  Nikolai Davidenko (Quarts de final)
  Andy Roddick (Quarts de final)
  Robin Söderling (1a ronda)
  Fernando Verdasco (4a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (Semifinal)
  Fernando González (4a ronda)
  Gaël Monfils (3a ronda)
  Radek Štěpánek (1a ronda)
  Marin Čilić (Semifinal)
  Gilles Simon (renúncia per lesió)
  Tommy Robredo (1a ronda)
  David Ferrer (2a ronda)
  Tommy Haas (3a ronda)
  Stanislas Wawrinka (3a ronda)
  Mikhaïl Iujni (3a ronda)
  Tomáš Berdych (2a ronda)
  Lleyton Hewitt (4a ronda)
  Juan Carlos Ferrero (1a ronda)
  Ivan Ljubičić (3a ronda)
  Sam Querrey (1a ronda)
  Nicolás Almagro (4a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (3a ronda)
  Jürgen Melzer (1a ronda)
  Viktor Troicki (2a ronda)
  Juan Mónaco (3a ronda)
  Albert Montañés (3a ronda)
  Jérémy Chardy (1a ronda)
  John Isner (4a ronda)

Individual femení 
<li>  Serena Williams (Campiona)
<li>  Dinara Safina (4a ronda)
<li>  Svetlana Kuznetsova (4a ronda)
<li>  Caroline Wozniacki (4a ronda)
<li>  Ielena Deméntieva (2a ronda)
<li>  Venus Williams (Quarts de final)
<li>  Viktória Azàrenka (Quarts de final)
<li>  Jelena Janković (3a ronda)
<li>  Vera Zvonariova (4a ronda)
<li>  Agnieszka Radwańska (3a ronda)
<li>  Marion Bartoli (3a ronda)
<li>  Flavia Pennetta (2a ronda)
<li>  Samantha Stosur (4a ronda)
<li>  Maria Xaràpova (1a ronda)
<li>  Kim Clijsters (3a ronda)
<li>  Li Na (Semifinal)
<li>  Francesca Schiavone (4a ronda)
<li>  Virginie Razzano (1a ronda)
<li>  Nàdia Petrova (Quarts de final)
<li>  Ana Ivanović (2a ronda)
<li>  Sabine Lisicki (2a ronda)
<li>  Daniela Hantuchová (3a ronda)
<li>  Dominika Cibulková (1a ronda)
<li>  María José Martínez Sánchez (2a ronda)
<li>  Anabel Medina Garrigues (1a ronda)
<li>  Aravane Rezaï (2a ronda)
<li>  Alissa Kleibànova (3a ronda)
<li>  Ielena Vesninà (1a ronda)
<li>  Shahar Pe'er (3a ronda)
<li>  Katerina Bondarenko (2a ronda)
<li>  Alona Bondarenko (4a ronda)
<li>  Carla Suarez Navarro (3a ronda)

Doble masculí 
 Bob Bryan /  Mike Bryan (Campions)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (Final)
 Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (Quarts de final)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirni (1a ronda)
 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (3a ronda)
 František Čermák /  Michal Mertiňák (1a ronda)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (2a ronda)
 Marcel Granollers /  Tommy Robredo (2a ronda)
 Christopher Kas /  Dick Norman (1a ronda)
 Julian Knowle /  Robert Lindstedt (1a ronda)
 Simon Aspelin /  Paul Hanley (3a ronda)
 Marcelo Melo /  Bruno Soares (1a ronda)
 Michaël Llodra /  Andy Ram (1a ronda)
 Martin Damm /  Filip Polášek (2a ronda)
 Jaroslav Levinský /  Travis Parrott (1a ronda)
 James Blake /  Mardy Fish (renúncia)
 Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (3a ronda)

Doble femení 
<li> Cara Black /  Liezel Huber (Final)
<li> Serena Williams /  Venus Williams (Campiones)
<li> Núria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (3a ronda)
<li> Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (3a ronda)
<li> Nàdia Petrova /  Samantha Stosur (1a ronda)
<li> Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (Semifinal)
<li> Alissa Kleibànova /  Francesca Schiavone (Quarts de final)
<li> Bethanie Mattek-Sands /  Yan Zi (Quarts de final)
<li> Ielena Vesninà /  Zheng Jie (3a ronda)
<li> Sania Mirza /  Virginia Ruano Pascual (3a ronda)
<li> Al·la Kudriàvtseva /  Iekaterina Makàrova (2a ronda)
<li> Chuang Chia-jung /  Květa Peschke (2a ronda)
<li> Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (Quarts de final)
<li> Anna-Lena Grönefeld /  Vania King (2a ronda)
<li> Maria Kirilenko /  Agnieszka Radwańska (Semifinal)
<li> Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (2a ronda)

Doble mixt 

  Cara Black /  Leander Paes (Campions)
  Daniela Hantuchova /  Daniel Nestor (2a ronda)
  Bethanie Mattek-Sands /  Bob Bryan (2a ronda)
  Núria Llagostera Vives /  Michal Mertinak (1a ronda)

<li>  Maria Kirilenko /  Nenad Zimonjic (1a ronda)
<li>  Alissa Kleibànova /  Maks Mirni (2a ronda)
<li>  Lisa Raymond /  Wesley Moodie (Semifinal)
<li>  Ielena Vesninà /  Andy Ram (Quarts de final)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial
 Quadre individual masculí
 Quadre individual femení
 Quadre doble masculí
 Quadre doble femení
 Quadre doble mixt

2010
Competicions tennístiques del 2010